Фидель:
 Фиде́ль () — мужское имя, распространённое прежде всего в испаноязычных странах (). В качестве имени без указания фамилии иногда используется применительно к кубинскому государственному деятелю Фиделю Кастро.
 Фидель — группа струнных смычковых инструментов, широко распространённая в средневековой Европе.

Фамилия:
 Фидель, Брэд (род. 1951) — американский композитор кино.
 Фидель, Ласло (род. 1965) — венгерский гребец-байдарочник.
 Фидель, Рувим Абрамович (1929—2001) — горный инженер, лауреат Государственной премии СССР.
  (1919—2005) — немецкий ювелир и предприниматель.